La boulangère a des écus est une chanson française de Pierre Gallet. Elle a inspiré plusieurs adaptations théâtrales :
La boulangère a des écus, comédie-vaudeville en deux actes d'Emmanuel Théaulon, Gabriel et Charles Desnoyer, créée le  au théâtre des Variétés ;
La boulangère a des écus, drame en cinq actes et six tableaux de Jules de Prémaray créé le  au théâtre de la Porte-Saint-Martin ;
La boulangère a des écus, opéra bouffe de Jacques Offenbach, livret d'Henri Meilhac et Ludovic Halévy, créé le  au théâtre des Variétés.